CryEngine — игровой движок, разрабатываемый компанией Crytek. В отличие от предыдущих движков компании, новый CryEngine не будет идентифицироваться номерами версий. Причина такого изменения, по словам компании, в том, что со времени релиза CryEngine 3, движок претерпел значительные изменения и более не является тем же самым движком, а постоянные обновления и улучшения будут поддерживать его на высоком уровне конкурентоспособности.

CryEngine официально анонсирован 21 августа 2013 года. Первая игра, в которой был задействован обновленный CryEngine — Ryse: Son of Rome, разработанный компанией Crytek.

Модель распространения 
Движок и SDK распространяются бесплатно для использования в образовательных и некоммерческих целях. Но для коммерческого распространения продуктов, основанных на CryEngine нужно приобрести лицензию.

На GDC 2014 Crytek заявили, что с мая 2014-го года инди-разработчики смогут пользоваться CryEngine по подписке за 9.90 долларов/евро на одного пользователя в месяц, без отчислений каких-либо роялти.

Игры, использующие CryEngine (4-го поколения)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт движка CryEngine.
 Официальный сайт моддинга CryEngine.

Коммерческие игровые движки
Игровые движки разработки Crytek